Die Ewige Tabelle der II. DDR-Liga ist eine statistische Zusammenfassung aller Spiele der drittklassigen II. DDR-Liga in den Spielzeiten von 1955 bis 1963. In der achtjährigen Zeit ihres Bestehens wurden die Spielzeiten bedingt durch verschiedene Spielrythmen (Kalenderjahr bzw. Herbst/Frühjahr), mit jeweils dreizehn, sechsundzwanzig sowie neununddreißig Spieltagen ausgetragen. Von den 131 Mannschaften nahmen Motor Warnemünde, Stahl Riesa, Chemie Lauscha, Motor Wismar und Stahl Thale an allen acht Meisterschaften teil.

Die Tabelle basiert auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden. Da es häufig zu Änderungen der Vereinsnamen kam, sind die Namen aufgeführt, die am längsten verwendet wurden.
(Zur Anzeige des aktuellen Vereinsnamens Mauszeiger auf den angezeigten Namen führen.)

 
 
Bemerkungen:

Weblinks 
 II. DDR-Liga im Fußball-Archiv

DDR-Liga
Ewige Tabelle